Africano puede hacer referencia a:

 Africano.— Natural de África o relativo a dicho continente.
 Manuel Ballón, «El Africano», torero legendario.
 Africano (cognomen).— Cognomen usado por varias familias de la Antigua Roma.